Pierre Dominique Prévost (1747-1809), général de brigade français ;
 Pierre Prévost (1751-1839), philosophe et physicien suisse ;
 Pierre Prévost (1764-1823), peintre et panoramiste français ;
 Pierre Prévost (1901-1990), homme politique français ;
 Pierre Prévost (1912-2003), journaliste et essayiste français.